Оле́г Я́ковлев:
 Яковлев, Олег Анатольевич (1940—1990) — советский космонавт-исследователь и лётчик-испытатель.
 Яковлев, Олег Жамсараевич (1969—2017) — российский певец, вокалист группы «Иванушки International».
 Яковлев, Олег Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист.